François Thierry peut désigner :
 François Thierry (1677-1749), un facteur d'orgue du , troisième et dernier membre de la famille Thierry ;
 François Thierry (1950-), un numismate français, spécialisé dans les monnaies d'Extrême-Orient (son nom chinois est ) ;
 François Thierry (), un policier français de la lutte antidrogue, chef de l'Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants (Ocrtis).